COC oder CoC steht für:
 Call of Cthulhu, ein von H. P. Lovecraft geprägter Horror-Mythos, der unter anderem auch ein Rollen- sowie ein Computerspiel hervorbrachte, siehe Cthulhus Ruf
 Canadian Olympic Committee, das Kanadische Olympische Komitee
 Center of Competence, englisch für Kompetenzcenter
 Certificate of Conformity, allgemein englisch für Konformitätserklärung
 spezielle Institution zur Fahrzeug-Typenprüfung in der Europäischen Union, siehe COC (Zulassung)
 Chain of Custody
 Change of Control, eine Klausel im Vertragsrecht
 Clash of Clans, ein Multiplayerspiel mit Fantasy-Thema
 Code of Conduct, englisch für einen Verhaltenskodex
 Code of Conduct Datenschutz, (CoC Datenschutz) ist der Verhaltenskodex des GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.
 Comité Olímpico Caboverdiano, das nationale olympische Komitee von Kap Verde
 Command Operations Center (siehe z. B. Kindsbach NATO-Kommandobunker)
 Corrosion of Conformity, eine Musikgruppe aus North Carolina
 Cultuur en Ontspanningscentrum, ursprünglicher Name des COC Nederland, niederländische Organisation homosexueller Menschen
 Cyclo-Olefin-Copolymere
 Skisprung-Continental-Cup, eine Wettkampfserie im Skispringen

Personen:
 Carl Otto Czeschka (1878–1960), österreichischer Grafiker und Maler

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Cochem-Zell

COC